

Personnes
 Early Wynn (1920-1999), joueur de baseball américain ;
 Ed Wynn (1886-1966), acteur américain ;
 George Wynn (1891-1978), réalisateur et acteur britannique ;
 Henry Wynn (né en 1945), statisticien britannique ;
 Hugh Wynn (1897-1936), monteur américain ;
 Keenan Wynn (1916-1986), acteur américain ;
Natalie Wynn, connue sous le nom de ContraPoints (1988-), youtubeuse américaine ;
 Ned Wynn (1941-2020), acteur, producteur et scénariste américain ;
  ;
 Tracy Keenan Wynn (1945-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain.

Lieux
 Wynn Las Vegas

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme